Eustice est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1904-1958), boxeur Afrique du Sud
George Eustice (né en 1971), homme politique conservateur britannique
, joueur australien de football australien

Voir aussi

Homonymie de patronyme